«Том идёт к мэру» () — американский сатирический мультсериал, транслировавшийся в ночном блоке Adult Swim канала Cartoon Network с 2004 по 2006 год.

Сюжет 
Тэглайн: «Jefferton alive!»

Во всех сериях показан Том Питерс — начинающий предприниматель-рационалист, переехавший в городок Джеффертон. Он преподносит свои идеи глуповатому мэру города, который принимает их все. На этом и строится сатира мультсериала: интерпретация этих идей в виде махинаций, провинциального мышления и трагически искажённой гражданской гордости.

Особенности мультсериала 
Мультсериал сделан в достаточно оригинальном стиле (ограниченная мультипликация): были взяты фотографии актёров в различных позах и обработаны на компьютере. Отсутствуют движения губ персонажей и очень мало движений конечностями. В результате сериал добился уникального визуального стиля и оказался достаточно дёшев в производстве.

При изготовлении сериала активно использовалась программа Adobe Photoshop.

В каждом эпизоде присутствуют приглашённые знаменитости, в частности: Джек Блэк (1-01), Джефф Голдблюм (1-04), Сара Сильверман (1-11), Фред Уиллард (1-13), Гэри Бьюзи (2-05), Томас Кенни (2-06), Роберт Лоджиа (2-06), Джадд Хирш (2-07), Джон Рейли (2-10), Майкл Сера (2-15), Пол Рубенс (2-16) и многие другие.

Мало кто может отнестись к этому мультсериалу равнодушно, его или обожают или ненавидят, о чём заявил сайт today.msnbc.msn.com, сравнив его в этом плане с «Гриффинами», «Aqua Teen Hunger Force» и «Гетто».

Показ в России 
Премьера мультсериала в России состоялась 14 июня 2007 года на канале 2х2. Все роли озвучил Дмитрий Пучков (Гоблин).

Эпизоды

Сезон 1 (2004 — 2005) 
 Bear Traps — 14 ноября 2004
 Pioneer Island — 21 ноября 2004
 WW Laserz — 5 декабря 2004
 Toodle Day — 12 декабря 2004
 Rats Off to Ya! — 19 декабря 2004
 Porcelain Birds — 17 апреля 2005
 Vehicular Manslaughter — 24 апреля 2005
 Boy Meets Mayor — 1 мая 2005
 Calcucorn — 8 мая 2005
 Gibbons — 15 мая 2005
 Pipe Camp — 22 мая 2005
 Re-Birth — 5 июня 2005
 Vice Mayor — 12 июня 2005
 A Look Behind the Scenes — 12 июня 2005

Сезон 2 (2006) 
 My Big Cups — 5 июня
 Bass Fest — 12 июня
 Jeffy the Sea Serpent — 19 июня
 White Collarless — 26 июня
 Wrestling — 3 июля
 Saxman — 10 июля
 Spray a Carpet or Rug — 17 июля
 Surprise Party — 24 июля
 CNE — 31 июля
 Friendship Alliance — 7 августа
 Zoo Trouble — 14 августа
 The Layover — 21 августа
 Couple's Therapy — 28 августа
 Glass Eyes — 4 сентября
 Undercover — 11 сентября
 Puddins — 18 сентября
 Joy's Ex — 25 сентября

DVD со всеми сериями и дополнительными материалами вышел 3 апреля 2007 года.

Примечания

Ссылки

Англоязычные 
 Том идёт к мэру на TV.com
 Том идёт к мэру на сайте телеканала adultswim.com Проверено 26-04-2010

Русскоязычные 
 Том идёт к мэру на dcp.sovserv.ru Проверено 26-04-2010
 Том идёт к мэру на сайте телеканала 2х2 Проверено 27-04-2010

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2004 года
Мультсериалы США
Сатирические фильмы
Телесериалы США, запущенные в 2004 году
Телесериалы США, завершённые в 2006 году
Телесериалы Williams Street
Программы телеканала Adult Swim